37-я шахматная олимпиада проходила в Турине (Италия). В ней принимали участие 148 мужских команд из более чем 140 стран. Количество участников — 888 мужчин (в состав команды входили 4 основных игрока и 2 запасных). Соревнования проводились по швейцарской системе для командных соревнований в 13 туров.

Составы команд

Армения 
Аронян, Вл. Акопян, Асрян, Лпутян, Саркисян, Минасян

Китай 
Бу Сянчжи, Чжан Чжун, Чжан Пэнсян, Ван Юэ, Ни Хуа, Чжао Цзюнь

США 
Камский, Онищук, Накамура, И. Ибрагимов, Кайданов, Вар. Акопян

Израиль 
Гельфанд, Смирин, Сутовский, Аврух, Хузман, Михалевский

Венгрия 
Алмаши, Дьимеши, Беркеш, Ч. Балог, Рук, А. Хорват

Россия 
Крамник, Свидлер, Грищук, Морозевич, Бареев, Рублевский

Франция 
Бакро, Лотье, А. Соколов, Фрессине, Вашье-Лаграв, Бауэр

Украина 
Иванчук, Волокитин, Карякин, Эльянов, Моисеенко, Ефименко

Болгария 
Кир. Георгиев, Чепаринов, Делчев, В. Спасов, В. Петков, Иотов

Испания 
Широв, Вальехо, Ильескас, Арисменди, Сан-Сегундо, Нарсисо Дублан

Итоговая таблица

Призёры

Ссылки 

 37th Chess Olympiad: Turin 2006 
 37th Chess Olympiad (women): Turin 2006 

Шахматные олимпиады
2006 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Турине
Шахматы в Италии
Спорт в Италии в 2006 году
Май 2006 года
Июнь 2006 года